Governo Ayrault I – primo governo retto dal Primo Ministro francese Jean-Marc Ayrault.
Governo Ayrault II – secondo governo retto dal Primo Ministro francese Jean-Marc Ayrault.